Умбе́рто Барбо́за То́цци (; ) — бразильский футболист итальянского происхождения, нападающий.

Карьера 
Тоцци начал карьеру в клубе «Сан-Кристован», во время игры за «Кристован», Тоцци был вызван в сборную Бразилии, которая поехала на Олимпиаду в Хельсинки и в её составе Тоцци провёл 3 матча, забив 2 гола. В 1953 году он перешёл в клуб «Палмейрас» и в первом же чемпионате Сан-Паулу забил 22 гола, став лучшим бомбардиром команды, а через год забил 36 мячей, после чего Тоцци был вызван в сборную Бразилии и поехал с командой на чемпионат мира, где провёл один матч с Венгрией, в котором был удалён с поля за прыжок двумя ногами в противника.

В 1956 году Тоцци, имевший итальянские корни, уехал на Апеннины в купивший его футбольный клуб «Лацио» президентом которого был Тессароло Константино. 16 ноября Тоцци дебютировал в составе клуба в матче с «Миланом» и провёл сезон на достаточно хорошем уровне, забив 9 мячей в 19-ти матчах, а через год забил лишь 7 мячей в чемпионате, но при этом в матчах кубка Италии отличился 10 раз в 9 матчах, и во многом, благодаря этому, «Лацио» выиграл кубок страны. Всего за клуб он провёл 92 матча (32 гола) и чемпионате и 11 (12 голов) в кубке страны. Во все годы пребывания Тоцци в Италии, он являлся одним из самых скандальных игроков, особенно когда это касалось тяжелых итальянских тренировочных методик, рассчитанных на физически крепких людей, которые Тоцци не понимал и не принимал, споря с главными тренерами клуба, а из-за своих часто немотивированных вспышек гнева — и с товарищами по команде. Тоцци часто опаздывал на тренировки и, ко всему этому, регулярно заболевал. К тому же Умберто любил «сорить» деньгами и вести разгульный образ жизни.

В сезоне 1959—1960 Тоцци получил тяжелую травму, ходили слухи, что она связана с венерической болезнью, которой заразился Умберто, При этом «Лацио» вылетел в серию В, так что команда решила продать игрока клубу «Торино» за 36 млн лир, но не подписав ещё контракт, Тоцци уехал в Бразилию и больше оттуда не возвращался. Он перешёл в «Палмейрас», за который провёл ещё 2 сезона, выиграв с командой кубок Бразилии и проведя за клуб, в общей сложности, 135 игр (86 побед, 21 ничьих и 28 поражений), в которых отличился 126 раз. А затем выступал за «Флуминенсе» и «Португеза Деспортос».

Умберто Тоцци скончался в 1980 году в нищете в Рио-де-Жанейро. В 1995 году, в память о игроке, «Лацио» провёл благотворительный товарищеский матч в Бразилии против клуба «Гуарани».

Достижения

Командные 
 Чемпион Бразилии (1): 1960
 Обладатель кубка О’Хиггинса: 1955
 Обладатель кубка Освалдо Круза: 1955
 Обладатель кубка Италии: 1958

Личные 
 Лучший бомбардир чемпионата штата Сан-Паулу: 1953 (22 гола), 1954 (36 голов)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на brasilnacopa
 Статья на miltonneves.com.br
 Статья на laziowiki.org 
 Профиль на enciclopediadelcalcio.com

Футболисты Бразилии
Игроки сборной Бразилии по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 1952 года
Игроки ФК «Палмейрас»
Игроки ФК «Лацио»
Игроки ФК «Флуминенсе»
Игроки ФК «Португеза Деспортос»